Plaats in Indonesië
 Tanjung Maria (Dolok Masihul), een plaats in het bestuurlijke gebied Serdang Bedagai in de provincie Noord-Sumatra
 Tanjung Maria (Simangambat), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra